Мариенхоф (также Мариенгоф) ():
 Мариенхоф — название нескольких населённых пунктов в Германии и других странах.
 Мариенхоф — прежнее название посёлка Никитовка в Калининградской области.
 Мариенгоф — усадьба на реке Луге.

 Мариенхоф (телесериал) — немецкая мыльная опера.
 Мариенгоф, Анатолий Борисович (1897—1962) — русский поэт-имажинист, драматург, автор мемуаров.